Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2016 проводился с 6 по 13 февраля 2016 в городе Джексонвилл (штат Флорида).

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победителями чемпионата (в 4-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) стала команда скипа Эрика Браун, победившая в финале команду скипа Нина Рот. Бронзовые медали завоевала команда скипа Кори Кристенсен.

Коэффициент силы команд-участниц чемпионата () — 3,6195.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2017.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1, «1-я команда против 2-й»). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2, «3-я команда против 4-й»). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник:)

 Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 

1-я команда против 2-й. 11 февраля, 16:003-я команда против 4-й. 11 февраля, 16:00 Полуфинал 12 февраля, 11:00 Финал 12 февраля, 19:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Daily Pebble (ежедневная газета чемпионата, 7 выпусков, в формате PDF)
 Erika Brown rink captures 2016 national title | Curling | TeamUSA

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2016

Спорт в США в 2016 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования во Флориде
Февраль 2016 года